Mountain View, (okrug Chaves, Novi Meksiko)
Mountain View, (okrug Cibola, Novi Meksiko)
Mountain View, (okrug Luna, Novi Meksiko)